Skogs kyrka kan avse:

Skogs kyrka, Hälsingland
Skogs kyrkoruin, Hälsingland
Skogs kyrka, Ångermanland